Die Liste der Fahnenträger der san-marinesischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger san-marinesischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte San Marinos

Einzelnachweise 

San Marino
!Fahnentrager